

Zoologie 
 La Girafe (Giraffa camelopardalis) est un mammifère ongulé artiodactyle et ruminant originaire d'Afrique.

Astronomie 
 La Girafe est une constellation ;

Littérature 

 Girafe est un roman de

Autres emplois 

Par métonymie, sont appelés girafe plusieurs objets dont la forme rappelle celle du corps et en particulier du long cou de la girafe :

 une girafe est un appareil électrique de cuisine pour mixer les fonds de sauce ou les soupes ;
 un pied de micro utilisé en prise de son pour les concerts classiques est dit pied de micro girafe ;
 une grande chèvre, grue mobile utilisé dans les ateliers de maintenance pour le levage et le déplacement de charges lourdes ;
 une girafe, un grand récipient pour la bière ;
 une girafe est aussi :
 un perchoir (par exemple pour pratiquer le monocycle en hauteur),
 un escabeau sur bâti roulant,
 une ponceuse à bras articulé montée sur un chariot et utilisée pour la finition des parements en béton, 
 un wagonnet à basculement latéral utilisé dans les travaux de terrassement et les travaux souterrains,
 une forme particulière de piano dont la caisse de résonance à la forme de celle d'un piano à queue, mais est disposée verticalement,
 un appareil de combat des incendies formé d'un bras articulé au bout duquel une nacelle est munie d'une lance à fort débit.